Агиларес има више значења:
  Агиларес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агиларес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агиларес (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику